Centerport, contea di Suffolk, New York
 Centerport, contea di Berks, Pennsylvania